Cubomedusae är en ordning av nässeldjur. Cubomedusae ingår i klassen Cubozoa, fylumet nässeldjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar ordningen Cubomedusae 24 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kubmaneter
Cubomedusae